Фещенко — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Фещенко, Валентин Андреевич (род. 1936) — советский и украинский актёр и режиссёр.
 
 Фещенко, Марфа Моисеевна (род. 1922) — Герой Социалистического Труда.
 Фещенко, Николай Михайлович (род. 1936) — украинский архитектор.
 Фещенко, Пётр Васильевич (1922—1992) — Герой Советского Союза.
 Фещенко, Степан Дмитриевич (1909—1993) — Герой Социалистического Труда (1950).
 Фещенко, Степан Федорович (1903—1981) — советский математик.

Двойная фамилия
 Фещенко-Чоповский, Иван Адрианович